Тур Восточной Явы () — шоссейная многодневная велогонка, с 2005 по 2014 год ежегодно проводившаяся в индонезийской провинции Восточная Ява. Входила в календарь UCI Asia Tour под категорией 2.2.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Тур Восточной Явы на FirstCycling 
 
 
 
 
  

Велогонки в Азии
Велогонки в Индонезии